Seh : lettre de l'alphabet arménien

SEH est l'acronyme de
 St Edmund Hall : Collège d'Oxford au Royaume-Uni
 SEH : Shin-Etsu Handotaï, un fabricant de matériaux semi-conducteurs pour l'industrie des circuits intégrés, partenaire de Soitec et filiale de Shin-Etsu Chemical,une  entreprise japonaise en chimie.
 Structured Exception Handling (en) : technologie de Microsoft (Structure de contrôle) 
 Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn : musée ferroviaire allemand
 sEH (Soluble epoxide hydrolase) (en)

Articles connexes 
 Seh-Dong-Hong-Beh : une chef des Amazones du Dahomey
 Sélénol : composé chimique de formule générique

Notes